Robert Barr peut désigner :
 Robert (Bob) Barr (1948-), homme politique américain ;
 Robert Barr (1909-1999), scénariste britannique ;
 Robert Barr (1850-1912), romancier britannique.